Пятый этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в немецком Оберхофе (4 января — 10 января 2021 года).

Таблица призовых мест

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Мужская спринтерская гонка

Женская гонка преследования

Мужская гонка преследования

Смешанная эстафета

Одиночная смешанная эстафета 

5-й этап